Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es Australian Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Gabriela Dabrowski–Mate Pavić kanadai-horvát páros volt, akik ebben az évben is elindultak első kiemeltként, azonban a negyeddöntőben kiestek.

A győzelmet a cseh Barbora Krejčíková és az amerikai Rajeev Ram párosa szerezte meg, akik a döntőben 7–6(3), 6–1 arányban győzték le az Astra Sharma–John-Patrick Smith ausztrál kettőst. Barbora Krejčíková ezzel az eddigi két női páros győzelme után harmadik Grand Slam-győzelmét aratta. Rajeev Ramnak ez az első Grand Slam-trófeája.

Babos Tímea, aki az előző évi versenyen vegyes párosban a döntőig jutott, ebben az évben Fucsovics Mártonnal párban indult, és a 2. körig jutottak.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
Sorsolási tábla

Vegyes